Andrij Baczynśkyj
 Edmund Baczynśkyj
 Jewhen Baczynśkyj
 Julijan Baczynśkyj
 Łew Baczynśkyj
 Ołeksandr Baczynśkyj
 Wołodymyr Baczynśkyj
 Wołodysław Baczynśkyj